Scrapbooking est l'art de décorer des albums photos
 Le Web scraping est l'extraction de données d'une page Web
 En gemmologie, un scrap est un ensemble de fragments de diamants usés